The Merry Widow (1925), film onder regie van Erich von Stroheim;
The Merry Widow (1934), film onder regie van Ernst Lubitsch;
The Merry Widow (1952), film onder regie van Curtis Bernhardt.